Керченит(; ) — минерал класса фосфатов, арсенатов и ванадатов. Недостаточно изучен тонкодисперсный продукт изменения вивианита. Цвет — тёмно-синий.

Игольчатые кристаллы, очень хрупкие с переливами зеленого и синего цвета.

Уникальный минерал Керченского полуострова.

Различают α -, β-и γ-керченит, которые отличаются составом и содержанием соединений Fe. Чаще всего керчениты можно найти в раковинах, трещинах глыбовой руды. Они представляют собой темно-синие, черные, зеленоватые призматические кристаллы.

Известен с древних времён как естественный краситель. Сегодня применяется в основном в работе иконописцев.

См. также 
 Митридатит

Примечания

Литература 
 Малая горная энциклопедия : в 3 т. / за ред. В. С. Билецкого. — Д. : Восточный издательский дом, 2004—2013.
 
 Керченит / / Минералого-петрографический словарь / Укл. : Белецкий В. С., Суярко В. Г., Ищенко Л. В. — Х. : НТУ «ХПИ», 2018. — Т. 1. Минералогический словарь. — 444 с. — ISBN 978-617-7565-14-6.

Ссылка 
 Вивианит это минерал. Физические свойства, описание, месторождения и фото. Камень Вивианит 
 Минералы Керченского полуострова, Керченит _ Пантикапей 

Фосфаты (минералы)
Минералы железа
Минералы фосфора